Расширенная кириллица — B () — сто двадцать третий блок стандарта Юникод. Содержит кириллические символы, использовавшиеся в старославянском и абхазском языках, а также комбинируемые символы для кириллической системы счисления.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Кириллица (блок Юникода)
 Дополнение к кириллице
 Расширенная кириллица — A
 Расширенная кириллица — C

Примечания